Tupper Lake ist der Name folgender geografischer Objekte in den Vereinigten Staaten:  

 Tupper Lake (New York), See im Adirondack Park, Bundesstaat New York
 Tupper Lake (Village), Ort im Franklin County, Bundesstaat New York
 Tupper Lake (Town), Verwaltungseinheit im Franklin County, Bundesstaat New York